Банкноты Османской Империи — банкноты, которые находились в обращении на территории Османской Империи в период с 1844 по 1923 гг.

Примечания 

Банкноты Турции